Il singolare del torneo di tennis Knokke Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Libor Pimek che ha battuto in finale Radek Zahraj 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Olivier Soules (quarti di finale)
 Gerardo Vacarezza (primo turno)
 Libor Pimek (Campione)
 Bart Wuyts (semifinali)

 Per Henricsson (primo turno)
 Magnus Zeile (primo turno)
 Federico Mordegan (secondo turno)
 Peter Ballauff (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Knokke Challenger 1989